Кубок Боснії і Герцеговини з футболу 2002–2003 — 9-й розіграш кубкового футбольного турніру в Боснії і Герцеговині. Володарем кубку втретє став Желєзнічар.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 листопада 2002

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|27/30 листопада 2002

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 лютого/5 березня 2003

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 березня/9 квітня 2003

|}

Фінал 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/27 травня 2003

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Боснії і Герцеговини на rsssf  

2002—2003
Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина